The Singer – album di Liza Minnelli del 1973
 The Singer – album di Diamanda Galás del 1992
 The Singer – album di Teitur Lassen del 2008